est une expression populaire anglaise signifiant « le spectacle doit continuer ». Elle est issue du monde du spectacle et exprime le fait que la représentation doit se dérouler jusqu'à son terme en dépit de tous les obstacles se présentant (problèmes techniques, état de santé des interprètes, etc.). Par extension, l'expression désigne le fait de persévérer malgré l'adversité.

The Show Must Go On est le titre de plusieurs œuvres musicales : 
 The Show Must Go On, un titre de Pink Floyd
 The Show Must Go On, un titre de Queen.
The Show Must Go On, un album de Shirley Bassey.
 The Show Must Go On, un titre de Kid Ink
 The Show Must Go On, un titre de Soldat Louis

Voir aussi